La città dell'oro – romanzo di Emilio Salgari del 1898
 La città dell'oro (The Girl of the Golden West) – film del 1938 diretto da Robert Z. Leonard